LXI steht für:
 LAN eXtensions for Instrumentation
 die römische Zahl 61

LXi ist Teil des Namens folgender Auto-Modellreihen
 Chrysler Cirrus
 Chrysler Sebring
 Škoda Felicia

Siehe auch:
 L11

Abkürzung